Брежезинский:

 Брежезинский, Вадим Владимирович (род. 1978) — белорусский футболист.
 Брежезинский, Владимир Дмитриевич (род. 1957) — советский и белорусский футболист и тренер.

См. также 
 Бжезинский